185538 Fangcheng – asteroide
Fangcheng – contea di Nanyang nella provincia dell'Henan
Fangcheng –  distretto di Fangchenggang, nella provincia del Guangxi
Fangcheng – città capoluogo dell'omonimo distretto
Fangcheng – città nel distretto di Lanshan, provincia dello Shandong
Fangcheng – città nella contea Xintai
Fangcheng (matematica) – ottavo capitolo del classico della matematica cinese Jiuzhang suanshu